Albert (dit Bert) Gislenus D'Haese (1889-1982), homme politique nationaliste flamand. 
 Chloé D’Haese (2003-), joueuse internationale française de rink hockey.
 Günter Haese (1924-), sculpteur allemand.
 Maximilien De Haese (1713-1781), peintre de sujets religieux, d'histoire et de portraits, de l'École flamande.
 Reinhoud d'Haese, dit Reinhoud (1928-2007), sculpteur belge.
 Roel D'Haese (1921-1996), sculpteur et artiste graphique belge

Patronyme néerlandais